Stawy w Polsce:
 Staw Krzywy – staw w woj. lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Tarnawatka
 Staw Krzywy – staw w woj. łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki

Przypisy